Fábián Attila (1945–2006) pünkösdi lelkész, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke (1994–2006)
 Fábián Attila (1969) evezős